Бёттигер () — фамилия.

 Бёттигер, Карл Август (1760—1835) — немецкий филолог, археолог, педагог и писатель.
 Бёттигер, Карл-Вильгельм (историк) (1790—1862) — историк, сын Карла Августа.
 Бёттигер, Карл Вильгельм (поэт) (1807—1878) — шведский поэт.

Примечания

См. также 
 Бёттихер